— японская анимационная студия, основанная в 2011 году. Является частью Studio Hibari.

Работы

Аниме-сериалы

OVA

Видеоигры 
 Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls (2014) — аниме-вставки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Аниме-студии